ISDS steht als Abkürzung für:

 Investor-state dispute settlement, ein Streitbeilegungsverfahren zwischen Firmen und Staaten als Teil internationaler Handelsabkommen
 Integrated Software Dependent System, ein Standard der norwegischen Klassifikationsgesellschaft DNV für integrierte Systeme im Offshore-Bereich
 International Sheep Dog Society, internationaler Züchterverband für Schäferhunde
 International Society for Dermatologic Surgery, internationale Fachgesellschaft für dermatologische Chirurgie
 Informační systém datových schránek, ein System elektronischer Postfächer für Behördenkommunikation in Tschechien
 Informationssicherheit und Datenschutz gemäß Hermes (Projektmanagementmethode)

Abkürzung